Медаль «25 лет Болгарской народной армии» учреждена 11 июля 1968 года указом Президиума Народной ассамблеи № 548.

Медалью награждались заслуженные организаторы и руководители Болгарской Народной армии. Также медаль вручалась болгарским военнослужащим, прослужившим 10 лет и более на сверхсрочной службе, внёсшим своей упорной работой достойный вклад в укрепление БНА. Кроме того медалью был награждён ряд лиц вольнонаемного состава БНА, офицеров запаса, и некоторые иностранные граждане за заслуги по укреплению оборонной мощи Болгарской Народной армии.

Носится на левой стороне груди.

Описание медали 
Медаль имеет форму круга диаметром 34 мм. Изготовлена из латуни. При помощи ушка и кольца медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой белой с красной полосой посредине и зелёными полосками по краям лентой. Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления медали к одежде.

Аверс 
В центре красная пятиконечная эмалевая звезда на фоне сияния. На звезду наложен лавровый венок. Внизу венок перевязан лентой, содержащей надпись 25 г. БНА. Внутри венка — два перекрещенных меча остриями вверх на фоне горизонтальных эмалевых полос белого, зелёного и красного цветов, над мечами — болгарский геральдический лев.

Реверс 
Надпись посередине в пять строк: 25 | ГОДИНИ | БЪЛГАРСКА | НАРОДНА | АРМИЯ, вверху серп и молот. Внизу по окружности надпись 1944-1969, по сторонам стилизованные дубовые ветви.

Ссылки 
 Медаль «25 лет Болгарской Народной Армии» // «Империя наград».
 Медаль «25 лет Болгарской Народной Армии» на sammler.ru

Литература 
 Гусев И. Е. Награды, ордена, медали России, СССР, мира [Текст] / И. Е. Гусев. — Москва : АСТ, 2014. — 255 с. : цв. ил., порт. С. 45. ISBN 978-5-17-080777-2
 Колесников Г. А., Рожков А. М. Ордена и медали СССР. — 2-е изд., доп. — М.: Воениздат, 1978. — 311 с., 24 л. ил. Приложение 6 «Наиболее распространённые награды социалистических стран. Награды Народной Республики Болгарии».
 Петров Т. Ордени и медали в България. София, «Св. Георги Победоносец», 1998. 310 с. ISBN 954-509-161-4

Медали НРБ